Браян Клаф (, * 21 березня 1935, Мідлсбро — † 20 вересня 2004, Дербі) — англійський футболіст, нападник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Клаф (селище) — селище в Північній Ірландії.